Auriculariales är en ordning av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Auriculariales i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Auriculariales